Bubia peut désigner :
 le Bubia, un cours d'eau de Corse
 le bubia, une langue parlée au Cameroun